Oceana – dzieło filozoficzno-utopijne Jamesa Harringtona (1656); 
 Oceana – miejscowość w USA, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wyoming
 hrabstwo Oceana (ang. Oceana County) – w stanie Michigan
 Oceana – niemiecka piosenkarka, właściwie Oceana Mahlmann
 Oceana – organizacja